Grębków peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 dans la voïvodie de Mazovie
 Grębków, une gmina
 Grębków, un village